Luttinen ist der Familienname folgender Personen:

 Arttu Luttinen (* 1976), finnischer Eishockeyspieler
 Matti Luttinen (1936–2009), finnischer Politiker
 Mika Luttinen (* 1971), finnischer Sänger